Piłkarska reprezentacja Wyspy Wight w piłce nożnej – zespół, reprezentujący Wyspę Wight, jednak nie należący do FIFA, ani UEFA.

Bilans z innymi reprezentacjami

Kadra 2009 
 (GK) Simon Moore (Farnborough F.C.)
 Aiden Bryant (Cowes Sports F.C.)
 James Butt (Cowes Sports F.C.)
 Chris Elliott (Newport FC)
 Matthew Evans
 Oliver Fleming (Brading Town F.C.)
 David Greening (Brading Town F.C.)
 Sam Hart (Newport FC)
 Craig Insley (Cowes Sports F.C.)
 Michael McEnery (Winchester City)
 Gareth Bricknell (Wick FC)
 Alek. Pezespolewski (Cowes Sports F.C.)
 Darren Powell (Newport FC)
 Joe Raynor (Cowes Sports F.C.)
 Aidan Sainsbury
 Myles Taylor (Cowes Sports F.C.)
 Tom Scovell (Newport FC)
 Charles Smeeton (Newport FC)

Przypisy 

Piłkarskie reprezentacje narodowe niezrzeszone przez FIFA
Piłkarskie reprezentacje narodowe w Europie
Wight